Поляков, Андрей:
 Поляков, Андрей Александрович (род. 1951) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Поляков, Андрей Васильевич (род. 1954) — правовед.
 Поляков, Андрей Владимирович (1950—2021) — дипломат.
 Поляков, Андрей Геннадиевич (род. 1968) — русский поэт, прозаик, филолог, журналист.